Daniel „Dani“ Pedrosa Ramal (* 29. September 1985 in Sabadell) ist ein ehemaliger spanischer Motorradrennfahrer und dreifacher Weltmeister in den Klassen bis 125 cm³ bzw. 250 cm³. Er lebt sowohl in Castellar del Vallès als auch in London. Neben seinen drei Weltmeistertiteln weist Pedrosa außerdem 54 Grand-Prix-Siege sowie 153 Podestplätze auf und gehört somit zu den erfolgreichsten Fahrern in der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Karriere 
Daniel Pedrosa war der erste Sohn von Antonio und Basi Pedrosa. Schon in jungen Jahren begeisterte er sich für den Motorradrennsport und begann seine Karriere auf den Minibikes. Mit 13 Jahren bewarb er sich für den ersten MoviStar Junior Cup unter Leitung von Alberto Puig, dem Halbliter-Sieger von 1995. Unter 4.500 Bewerbern fiel Pedrosa Puig auf, der ihn erst unter die 100 Besten zählte und dann trotz nicht ausreichender Ergebnisse in den Cup aufnahm. Nach seinen Worten sei ihm damals Dani durch seinen Wissensdurst und seine Fähigkeit, das Motorrad durch und durch zu begreifen ebenso aufgefallen, wie durch die tiefe Abneigung sich überholen zu lassen.

Zwei Jahre später verließ Pedrosa, dem Rat seines Mentors Puig folgend, die Schule und stieg professionell in die Motorrad-Weltmeisterschaft ein. Seinen ersten Grand Prix bestritt er auf Honda in der 125-cm³-Klasse im japanischen Suzuka im Jahre 2001. Der erste Sieg folgte ein Jahr später im niederländischen Assen. In der Saison 2003 sicherte Pedrosa sich frühzeitig seinen ersten Weltmeistertitel mit einem Sieg beim Großen Preis von Malaysia in Sepang. Eine Woche später erlitt Pedrosa den bisher schwersten Unfall seiner Karriere. Beim Großen Preis von Australien in Phillip Island schlug er in einen notdürftig abgedeckten Erdwall ein und zertrümmerte sich beide Sprunggelenke. Dennoch stieg er im folgenden Jahr in die 250-cm³-Klasse auf und gewann trotz mangelnder Testmöglichkeiten das Auftaktrennen in Südafrika. Nach einer dominanten Saison sicherte sich Pedrosa, als jüngster Weltmeister in der Geschichte dieser Klasse, den Weltmeistertitel 2004. In der Saison 2005 konnte er diesen Erfolg sogar noch wiederholen.

Im Jahr 2006 stieg Pedrosa dann in die MotoGP-Klasse auf und wurde im Repsol Honda-Werksteam der neue Teamkollege von Nicky Hayden. Pedrosa gelang beim ersten Rennen in Jerez sofort der zweite Platz, der erste Sieg in der neuen Klasse folgte beim Grand Prix von China in Shanghai, bei seinem vierten MotoGP-Rennen. Ein weiterer in Donington. Den Tiefpunkt seiner Karriere hätte fast das vorletzte Rennen in Estoril bedeutet, bei dem er zum ersten Mal in sechs Jahren Renngeschehen beim Sturz einen weiteren Fahrer mitnahm – Teamkollege und Titelanwärter Hayden. Dieser fiel dadurch zwar in der WM-Wertung hinter seinen Rivalen Valentino Rossi zurück, konnte sich aber beim Abschlussrennen in Valencia den Titel doch noch sichern. Die Saison beendete Pedrosa als Rookie of the Year und Fünfter der Gesamtwertung. Im Jahr 2007 zeigte Pedrods weiter starke Leistungen und musste sich im Endklassement nur Casey Stoner geschlagen geben. Als Vizeweltmeister bestritt Pedrosa nun die nächste Saison. Ein Sturz bei Testfahrten und Reifenprobleme bescherten dem Spanier nicht den erhofften WM-Titel, er belegte mit 249 Punkten nur den dritten Platz. Auch in den folgenden Jahren blieb dem Honda-Fahrer durch viele Verletzungen der ganz große Erfolg verwehrt. Seine bisher erfolgreichste Saison feierte Pedrosa 2010, mit vier Siegen und fünf zweiten Plätzen reichte es aber nur für den zweiten Platz hinter Jorge Lorenzo.

2012 erreichte er mit 332 Punkten ebenfalls den zweiten Platz hinter Jorge Lorenzo mit 350 Punkten. Hierbei holte Pedrosa sogar mit sieben Siegen einen Sieg mehr als der spätere Weltmeister.
Nach der Saison 2018 beendete er seine Karriere in der MotoGP.

Direkt nach der Beendigung seiner MotoGP-Karriere begann Pedrosa, nach einer kurzen Verletzungspause (Ermüdungsbruch), ab Frühjahr 2019 seine Arbeit als Testfahrer der zukünftigen MotoGP-Rennmaschinen für KTM. Nach zwei Jahren erfolgreicher Testarbeiten bei dem österreichischen Motorradhersteller, sah Perfektionist  Pedrosa die Zeit gekommen, nicht nur Solofahrten auf einer Teststrecke zu absolvieren, sondern wieder mittels „Rennpraxis“ die Entwicklungsdetails weiter zu verfeinern. "Ich brauche das Gefühl, das unsere Fahrer im Rennen haben. Denn das meiste ist eine Folge der Positionskämpfe. Dabei geht es um die Auswirkungen der Aerodynamik oder um die Start- bzw. Ride-Height-Devices. So etwas kann man nicht nachbilden, wenn man alleine auf einer Strecke testet", lautete die Aussage von Pedrosa dazu. Aus diesem Grund beantragte das KTM-Werksteam für Pedrosa eine Wildcard für das MotoGP-Rennen 2021 in Österreich / Spielberg.

Dani Pedrosa legte am 8. August 2021 beim Großen Preis der Steiermark ein sehr überzeugendes Comeback in der MotoGP mit seiner KTM hin. Trotz eines spektakulären Feuer-Unfalls beim Training, bei dem sein Motorrad abbrannte und Pedrosa auf das Ersatzmotorrad umsteigen musste, erzielte er im MotoGP-Rennen nach Zieldurchfahrt den 10. Platz und erhielt damit 6 WM-Wertungspunkte. Wäre der Unfall im Training nicht gewesen, hätte ich vor Rennbeginn in der Startaufstellung noch weiter vorne gestanden und das Rennen sicherlich noch besser beenden können, so Pedrosa. Weitere Wildcard-Einsätze sind aktuell jedoch nicht geplant. Da KTM in der MotoGP inzwischen sehr erfolgreich ist, lobten nicht zuletzt alle KTM-Einsatzpiloten das Engagement und den Input des Katalanen. Gemäß seinem ruhigen, introvertierten Charakter lehnte Pedrosa diese "Lorbeeren" sofort ab. "Ich bin stolz, dass unsere Piloten nun vorne mitfahren und Spaß dabei haben. Wie groß mein Einfluss darauf ist, muss man aber das Team fragen", so die Antwort von Pedrosa.

Pedrosa wird auch 2022 Testfahrer bei KTM sein. So führte er bereits diverse MotoGP-Tests in Jerez für die Saison 2022 durch (unter anderem testete er eine neue Verkleidung). Parallel dazu wurde das KTM-MotoGP-Werksteam umstrukturiert. Schon im Sommer 2021 stieß Fabiano Sterlacchini von Ducati zu KTM. Statt Mike Leitner ist nun Francesco Guidotti der neue Teammanager (kommt von Pramac-Ducati-MotoGP). Leitner bleibt jedoch bei KTM, sagte KTM-Motorsportchef Pit Beirer.

Charakter 
Pedrosa gilt als ruhiger, introvertierter Mensch. Er wirkt meist etwas reserviert. Mit ihm zu arbeiten, ist laut Aussagen seines Teams eine angenehme Sache. So erzählte Cheftechniker Mike Leitner 2004 der Motorsport aktuell: „Nach Danis Unfall (er war in Phillip Island schwer gestürzt) haben wir versucht, die Schaltung umzubauen, da er noch Probleme mit dem Fuß hatte. Nach der dritten nicht funktionierenden Modifikation sagte er, wir sollen es lassen, wie es ursprünglich sei. Er habe ein Handicap und müsse damit zurechtkommen. Mehr noch wie als Fahrer beeindruckt Dani mich als Mensch. Er ist sehr ehrlich und wünscht sich diese Ehrlichkeit auch von uns. Nie würde er dem Team die Schuld für ein schlechtes Resultat geben, wenn es nicht auch wirklich so war.“

Pedrosas Mentor Alberto Puig sagt: „Natürlich kann er auch wütend werden. Manchmal glaube ich, er wolle aufspringen, rumbrüllen und etwas durch die Gegend werfen, wie andere im Paddock es tun. Doch dann sitzt er einfach nur da, macht den Mund zu und denkt nach. Manchmal wünschte ich, er würde doch brüllen.“

Statistik

Erfolge 
 2003 – 125-cm³-Weltmeister auf Honda
 2004 – 250-cm³-Weltmeister auf Honda
 2005 – 250-cm³-Weltmeister auf Honda
 54 Grand-Prix-Siege

Ehrungen 
 Aufnahme in die MotoGP Hall of Fame

Meilensteine 
 erster Grand Prix: Suzuka, Großer Preis von Japan 2001
 erstes Podium: Valencia, Großer Preis von Valencia 2001
 erste Pole-Position: Suzuka, Großer Preis von Japan 2002
 erster Grand-Prix-Sieg: Assen, Dutch TT 2002
 erste Schnellste Rennrunde: Motegi, Großer Preis des Pazifiks 2002

In der Motorrad-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website von Daniel Pedrosa (spanisch / englisch)
 Biographie von Daniel Pedrosa auf HighRevs.net (englisch)

Einzelnachweise 

Motorrad-Rennfahrer (Spanien)
Person (Sabadell)
Spanier
Geboren 1985
Mann
125-cm³-Weltmeister
250-cm³-Weltmeister